В парному розряді жіночого тенісного турніру Madrid Open 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Мартіна Навратілова і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Россана де лос Ріос і Аранча Санчес 6–2, 6–3

Сіяні пари 

 Кара Блек /  Ніколь Пратт (чвертьфінал)
 Россана де лос Ріос /  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)

 Нанні де Вільєрс /  Лаура Монтальво (чвертьфінал)
 Алісія Молік /  Магі Серна (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Madrid Open (теніс)